Tyrrhénien est un adjectif qui peut désigner :
 En géographie : la mer Tyrrhénienne  ;
 En géologie : le Tyrrhénien, subdivision de l'époque Quaternaire, équivalente à l'Éémien. Il qualifie des dépôts marins observés sur les côtes de la mer Tyrrhénienne, notamment en Sardaigne, situés à plusieurs mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Les dépôts marins de cette époques traduisent une transgression marine (niveau de la mer plus haut), en lien avec un climat plus chaud ;
 En Histoire antique : les Tyrrhéniens, un terme désignant certains peuples de l'Antiquité.